Iglá (en ruso) o igła (en polaco) es un término eslavo que significa «aguja». Puede referirse a:
 9K38 Igla, misil tierra-aire soviético;
 9K338 Igla-S (SA-24 Grinch), misil antiaéreo ruso;
 Igla, película soviética de 1988;
 Igla remix, película rusa de 2010, basada en la anterior.